Brekelmans ist der Name folgender Personen:

 Christianus Brekelmans (1922–2004), belgischer Theologe 
 Cees Brekelmans (* 1944), niederländischer Bürgermeister  
 Maarten Brekelmans (* 1992), US-amerikanisch-niederländischer Eishockeyspieler